Подоси́нников — редкая русская фамилия.

Известные носители:

 Подосинников, Александр Александрович (род. 16 февраля 1985) — российский баскетболист.
 Подосинников, Константин Ильич (род. 21 марта 1952 года) — российский политик, председатель Омского городского Совета.